Juri Judt (né en 1986), footballeur allemand ;
 Tony Judt (1948 - 2010), historien britannique ;
  (né en 1971), ancien footballeur allemand.